У́манська ву́лиця — назва вулиць в населених пунктах України, на честь міста Умань.

 Уманська вулиця — вулиця в Горлівці.
 Уманська вулиця — вулиця у Дніпрі.
 Уманська вулиця — вулиця в Києві.
 Уманська вулиця — вулиця у Львові.
 Уманська вулиця — вулиця в Макіївці.
 Уманська вулиця — вулиця у Смілі.

Вулиці